Butor ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Jo Butor (1932–2010), französische Fotografin 
 Michel Butor (1926–2016), französischer Schriftsteller, Dichter, Kritiker und Übersetzer

Butor ist der Name folgender Orte:

 Butor (Grigoriopol), Ort im Rajon Grigoriopol, Republik Moldau